, parfois Prohana (chez Guichenon), famille attestée depuis le , originaire du Piémont en Italie, et à l'origine de plusieurs branches :
 Aimon Provana de Leyni, évêque de Nice (1446-1460) ;
  (1520-1584), banquier ;
 André Provana de Leyni (1511-1592), homme d'État et chef militaire des États de Savoie ;
 Jean-Baptiste Provana de Leyni (mort en 1548), évêque de Nice (1544-1548) ;
 Antonio Provana di Collegno (1577-1640), archevêque de Turin (1632-1642) ;
 Henri Provana de Leyni (1631-1706), évêque de Nice (1671-1706) ;
  (1786-1856), historien et sénateur du royaume de Sardaigne ;
  (1786-1861), homme politique du royaume de Sardaigne ;
 Giacinto Provana di Collegno (1794-1856), homme politique du royaume de Sardaigne ;
  (1816-1884), homme politique du royaume d'Italie ;
 la famille compte six syndics de Turin

Autre 
 : deux sous-marins de la marine royale italienne.